Економічний огляд за 2014–15 рр., опублікований Міністерством фінансів (Непал), показує, що в країні загальна мережа доріг становить 80 078 км, в тому числі 26935 км доріг, побудованих і обслуговуються Департаментом доріг (DoR) і 53 143 км доріг, побудованих державними органами місцевого самоврядування. Сюди входять національні автомагістралі, під’їзні дороги, районні та міські дороги.

Автомагістраль

Національні магістралі

Фідерні дороги 

Список фідерних або регіональних доріг у Непалі.

Окружні дороги 
Дороги, які покращують маршрути та сполучення в межах району, вважаються районними дорогами. Нижче наведено дані Департаменту доріг Непалу.

Посилання

Примітки 

Шосе в Непалі